Název Dlouhá Loučka má více obcí:
 Dlouhá Loučka (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc
 Dlouhá Loučka (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy

Podobný název 
 Dlouhá Louka

Externí odkazy